PANS bzw. PANs steht für:

Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (Neuropsychiatrische Erkrankung)
Pans Labyrinth (Spielfilm aus dem Jahr 2006)
Personal Area Networks (Datennetze)
Procedures for Air Navigation Services (Verfahren/Prozesse der Flugsicherung)
Public Awareness of Nuclear Science
 

PANS